Андреа Главачкова і Рената Ворачова були чинними чемпіонками але вирішили того разу не брати участі.
Петра Цетковська і Олександра Панова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ірина-Камелія Бегу і Александра Каданцу з рахунком 3–6, 7–6(7–5), [11–9].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, парний розряд
2012, парний розряд